Waterkonijn kan verwijzen naar:
Waterkonijn (haasachtige) (Sylvilagus aquaticus), een Amerikaanse haasachtige
Muskusrat (Ondatra zibethicus), een knaagdier
Beverrat (Myocastor coypus), een knaagdier